Afrifah ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Blessing Afrifah (* 2003), israelischer Sprinter
 Joseph Kwaku Afrifah-Agyekum (* 1954), Bischof von Koforidua in Ghana